Hamilton se može odnositi na:

Osobe 
 Alexander Hamilton (1755. ili 1757. – 1804.), jedan od osnivača Sjedinjenih Američkih Država
Lewis Hamilton
Hamilton O. Smith
James Hamilton-Paterson
George Hamilton-Gordon, 4. grof od Aberdeena

Etničke skupine 
 Hamilton Creek Indijanci

Mjesta

Australija
Hamilton, Novi Južni Wales, predgrađe grada Newcastle
Hamilton, Queensland, predgrađe grada Brisbane
Hamilton, Južna Australia
Hamilton, Tasmanija
Hamilton, Victoria
Hamilton otok u državi Queensland

Bermudi 
Hamilton, glavni grad Bermuda

Kanada 
Hamilton, Ontario

Novi Zeland 
Hamilton, Novi Zeland

SAD
Hamilton, Alabama
Hamilton, Kalifornija
Hamilton, Kolorado
Hamilton, Georgia
Hamilton, Illinois
Hamilton, Indiana, gradovi u okruzima Steuben i DeKalb:
Hamilton, Clinton County, Indiana
Hamilton, Madison County, Indiana
Hamilton, Iowa
Hamilton, Kansas
Hamilton, Kentucky
Hamilton, Maryland
Hamilton, Massachusetts
Hamilton, Michigan
Hamilton, Mississippi
Hamilton, Missouri
Hamilton, Montana
Hamilton, Nevada
Hamilton, New York
Hamilton, Sjeverna Carolina
Hamilton, Sjeverna Dakota
Hamilton, Ohio
Hamilton, Texas
Hamilton, Virginia
Hamilton, Washington
Hamilton, Wisconsin
Hamilton City, Kalifornija